Горнер может означать:

Топоним 
 Горнер — ледник в швейцарской части Пеннинских Альп (кантон Вале), второй по размерам ледник в Альпах.

Фамилия 
 Горнер, Иоганн Каспар (1774—1834) — швейцарский астроном.
 Горнер, Уильям Джордж (1786—1837) — британский математик, в честь которого названа схема Горнера.

См. также 
 Хорнер
 Схема Горнера — алгоритм вычисления значения многочлена, записанного в виде суммы одночленов.